Tuneld är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alf Tuneld (1907–1984), svensk företagsledare
 Björn Tuneld (1904–2000), svensk jurist
 Ebbe Tuneld (1877–1947), svensk indolog och språkman
 Eric Tuneld (1709–1788), svensk geograf	 
 

Svenska efternamn